Тимеа Бабош и Кристина Младеновић су освојиле турнир. У финалу су савладале Јекатерину Макарову и Јелену Веснину са 6:4, 6:3.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 
 
Резултати такмичења на сајту ausopen.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 2018.
Отворено првенство Аустралије у тенису — женски парови